Velika nagrada Avstralije 2014 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. marca 2014 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Kevin Magnussen, tretji pa je bil Jenson Button, oba McLaren-Mercedes.

Najboljši štartni položaj je osvojil Lewis Hamilton, toda po štartu je s tretjega mesta povedel Rosberg in zadržal vodstvo do cilja. Drugi je v cilj pripeljal Daniel Ricciardo, toda bil po dirki diskvalificiran zaradi prevelikega preseženega dovoljenega pretoka goriva 100 kg/h. Tako je drugo mesto na svoji prvi dirki v karieri osvojil Magnussen. Hamilton in Sebastian Vettel sta odstopila v 2. oziroma 3. krogu zaradi okvare pogonskega sistema. Daniil Kvjat je z devetim mestom postal najmlajši dirkač s točkami v Formuli 1, star 19 let in 324 dni.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:31,699
| 1:42,890
| 1:44,231
| align="center" | 1
|-
! 2
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:30,775
| 1:42,295
| 1:44,548
| align="center" | 2
|-
! 3
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:32,564
| 1:42,264
| 1:44,595
| align="center" | 3
|-
! 4
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,949
| 1:43,247
| 1:45,745
| align="center" | 4
|-
! 5
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:31,388
| 1:42,805
| 1:45,819
| align="center" | 5
|-
! 6
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:33,488
| 1:43,849
| 1:45,864
| align="center" | 6
|-
! 7
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:33,893
| 1:43,658
| 1:46,030
| align="center" | 7
|-
! 8
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:33,777
| 1:44,331
| 1:47,368
| align="center" | 8
|-
! 9
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:31,228
| 1:44,242
| 1:48,079
| align="center" | 9
|-
! 10
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:31,601
| 1:43,852
| 1:48,147
| align="center" | 15
|-
! 11
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:31,396
| 1:44,437
|
| align="center" | 10
|-
! 12
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:32,439
| 1:44,494
|
| align="center" | 11
|-
! 13
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:31,931
| 1:44,688
|
| align="center" | 12
|-
! 14
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:33,673
| 1:45,655
|
| align="center" | 13
|-
! 15
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 1:34,274
| 1:45,867
|
| align="center" | 14
|-
! 16
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:34,141
| 1:47,293
|
| align="center" | 16
|-
! 17
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 1:34,293
| 
|
| align="center" | PL
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 1:34,794
|
|
| align="center" | PL
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:35,117
|
|
| align="center" | 21
|-
! 20
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 1:35,157
|
|
| align="center" | 19
|-
! 21
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:36,993
|
|
| align="center" | PL
|-
! 22
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| brez časa
|
|
| align="center" | 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 57
| 1:32:58,710
| 3
| 25
|-
! 2
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 57
| +26,777
| 4
| 18
|-
! 3
| align="center" |  22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 57
| +30,027
| 10
| 15
|-
! 4
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 57
| +35,284
| 5
| 12
|-
! 5
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 57
| +47,639
| 15
| 10
|-
! 6
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 57
| +50,718
| 7
| 8
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 57
| +57,675
| 11
| 6
|-
! 8
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 57
| +1:00,441
| 6
| 4
|-
! 9
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 57
| +1:03,585
| 8
| 2
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 57
| +1:25,916
| 16
| 1
|-
! 11
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 13
|
|-
! 12
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 21
|
|-
! 13
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 55
| +2 kroga
| 17
|
|-
! NC
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 49
| +8 krogov
| 18
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 43
| ERS
| 20
|
|-
! Ods
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 29
| ERS
| 22
|
|-
! Ods
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 27
| Pritisk olja
| 19
|
|-
! Ods
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 3
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 2
| Motor
| 1
|
|-
! Ods
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 0
| Trčenje
| 14
|
|-
! DSQ
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 57
| Diskvalifikacija
| 2
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014